Pegagan (Losarang), een plaats in Indonesië
Pegagan (Palimanan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing